Kirjat Eli’ezer – dzielnica Hajfy
 Kirjat Eli’ezer – dzielnica Netanji

Zobacz też 
 Stadion Kirjat Eli’ezer